Saint-Éloi, Ain
 Saint-Éloi, Creuse
 Saint-Éloi, Nièvre